Giuseppe Avarna ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Avarna (Politiker) (Giuseppe Avarna di Gualtieri; 1843–1916), italienischer Diplomat und Politiker 
 Giuseppe Avarna (Dichter) (1916–1999), italienischer Dichter